Franciaország
Mareuil, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Mareuil, település Franciaországban, Hérault megyében
Mareuil-sur-Lay-Dissais, település Franciaországban, Vendée megyében
Mareuil-sur-Ay, település Franciaországban, Marne megyében
Mareuil-en-Brie, település Franciaországban, Marne megyében
Mareuil-le-Port, település Franciaországban, Marne megyében
Mareuil-sur-Ourcq, település Franciaországban, Oise megyében
Mareuil-lès-Meaux, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Mareuil-la-Motte, település Franciaországban, Oise megyében
Mareuil-en-Dôle, település Franciaországban, Aisne megyében
Mareuil-Caubert, település Franciaországban, Somme megyében